België was een van de deelnemende landen aan het Europees kampioenschap voetbal 2020. Het was de zesde deelname voor het land. Roberto Martínez nam voor het eerst als bondscoach deel aan het EK voetbal. België werd in de kwartfinale uitgeschakeld door Italië.

Kwalificatie

Kwalificatieduels

Eindstand groep I

Selectie en statistieken 
Bondscoach Roberto Martínez maakte tijdens de kwalificatiecampagne gebruik van 30 spelers.

*  Spelers die tijdens een kwalificatiewedstrijd voor het EK 2020 hun debuut maakten voor België.

EK-voorbereiding

Wedstrijden

Het Europees kampioenschap 
De loting vond plaats op 30 november 2019 in Boekarest. België werd ondergebracht in groep B, samen met Rusland, Denemarken en Finland.
De Belgische voetbalbond verkoos om het eigen trainingscomplex Proximus Basecamp in Tubeke te gebruiken als uitvalsbasis voor de campagne.

Uitrustingen 
Sportmerk: adidas

Staf

Selectie en statistieken

Wedstrijden

Groepsfase

Achtste finale

Kwartfinale 

Belgisch voetbalelftal
Land op het Europees kampioenschap voetbal 2020